Der Plume d’Or 1990 im Badminton wurde vom 29. bis zum 30. April 1990 in Tel Aviv ausgetragen. Sieger wurde das Team aus Frankreich.

Ergebnisse

Endstand

Referenzen 
 badminton76.fr
 

1990
Badminton 1990
Badmintonwettbewerb in Israel
Sportveranstaltung in Tel Aviv-Jaffa